Anything for Love aka The Dating Game, televizijski film iz 2016.
Anything for Love (1993.), film iz 1993.
I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That), pjesma Meat Loafa